Scarborough může znamenat:

Sídlo 
v Anglii
 Scarborough (Yorkshire) – město v hrabství Yorkshire

v Austrálii
 Scarborough (Západní Austrálie) – předměstí Perthu (v Západní Austrálii)
 Scarborough (Nový Jižní Wales) – předměstí Wollongongu (v Novém Jižním Walesu)

v Kanadě
 Scarborough (Toronto) – městský obvod v Torontu

na Trinidadu a Tobagu
 Scarborough (Tobago) – správní středisko ostrova Tobago

Příjmení 
 Elizabeth Ann Scarborough (* 1947) – americká spisovatelka science fiction a fantasy

Rozcestníky - místopisné jméno